Жанашаруа — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жанашаруа — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Жанашаруа — село в подчинении городской администрации Аксу Павлодарской области .